Hornikel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Hornikel (* 1969), deutscher Kommunalpolitiker
 Björn Hornikel (* 1992), deutscher Schwimmer